Escobetas puede referirse a:
 el nombre común de la planta Agrostis tenerrima
 el nombre común de la planta Mantisalca salmantica